Финал Кубка Англии по футболу 1883 — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Англии сезона 1882/83 и прошедший 31 марта 1883 года на лондонском стадионе «Кеннингтон Овал». В нём встретились «Блэкберн Олимпик» и «Олд Итонианс». «Блэкберн Олимпик» выиграл со счётом 2:1 в дополнительное время. Джимми Костли и Артур Мэтьюз забили за «Блэкберн»,  — за «Олд Итонианс». Это был ключевой матч для истории спорта, потому что впервые команда, состоящая из представителей рабочего класса и игравшая в «комбинационную игру» (игру с доминированием паса), выиграла Кубок Англии, обыграв команду, игравшую по тактике частных школ, в которой преобладали тактика длинных передач и борьбы за мяч.

Матч

Составы

Примечания

Ссылки 
 Составы команд
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1883
Футбол в Англии в сезоне 1882/1883
Март 1883 года
1883 год в Лондоне
Футбольные соревнования в Лондоне
События 31 марта
Спорт в Великобритании в 1883 году